Lichtenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Lichtenberger (* 1970), deutscher Klassischer Archäologe
 André Lichtenberger (1870–1940), französischer Romanschriftsteller und Soziologe
 Andreas Lichtenberger (* 1970), deutscher Schauspieler und Musicaldarsteller
 Andrew Lichtenberger (* 1987), US-amerikanischer Pokerspieler
 Arthur Carl Lichtenberger (1900–1968), US-amerikanischer Bischof
 Christian Lichtenberger (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Claus Lichtenberger (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Elisabeth Lichtenberger (1925–2017), österreichische Geographin
 Eva Lichtenberger (* 1954), österreichische Europaabgeordnete
 Franz Lichtenberger (1881–1942), preußischer Lehrer und Schriftsteller
 Frédéric Auguste Lichtenberger (1832–1899), französischer Theologe
 Grischa Lichtenberger (* 1983), deutscher Künstler und Musiker
 Hans Reinhold Lichtenberger (1876–1957), deutscher Maler und Zeichner
 Harold Lichtenberger (1920–1993), US-amerikanischer Physiker
 Henri Lichtenberger (1864–1941), französischer Germanist
 Hermann Lichtenberger (* 1943), deutscher evangelischer Theologe
 Imre Lichtenberger Bozoki, österreichischer Trompeter, Theatermusiker und Regisseur
 Jakob Lichtenberger (1909–2005), nationalsozialistischer Verbandsfunktionär im Königreich Jugoslawien, Hauptsturmführer der Waffen-SS
 James Pendleton Lichtenberger (1870–1953), US-amerikanischer Pfarrer und Soziologe
 Johannes Lichtenberger (um 1426–1503), deutscher Astrologe
 Philipp Lichtenberger (1855–1918), deutscher Tabakfabrikant, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Sigrid Lichtenberger (1923–2016), deutsche Schriftstellerin
 Suse Lichtenberger (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Walter Lichtenberger (1906–2000), deutscher Jurist und Politiker (CDU)